Spätschicht steht für:
 Spätschicht, ein Abschnitt der Schichtarbeit
 Spätschicht – Die Comedy Bühne, Kabarett-TV-Sendung
 Tatort: Spätschicht, TV-Krimi